Dunajek ist der Name folgender Orte:

 Dunajek (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 (Groß) Duneyken, 1938 bis 1945 Duneiken, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Dunajek (Kowale Oleckie), Waldsiedlung im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Duneyken, Forst, 1938 bis 1945 Duneiken, Forst, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Dunajek (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Duneyken, 1938 bis 1945 Duneiken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Dunajek Mały, Ort in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren, (deutsch Klein Duneyken, 1938–1945 Klein Duneiken)